Johannes Sievers ist der Name folgender Personen:

* Johannes Sievers (Kunsthistoriker) (1880–1969), deutscher Kunsthistoriker
 Johannes Sievers (Oberkirchenrat) (1881–1959), deutscher Volkswirt und Oberkirchenrat

Siehe auch:
 Johann Sievers